În sezonul 1948-1949 A PFG a avut 10 echipe iar Levski Sofia a câștigat trofeul. Golgeteri au fost Dimitar Milanov (CDNV Sofia) și Nedko Nedev (PFC Cerno More Varna), fiecare cu 11 goluri.

Clasament 
Clasamentul primei ligi bulgare de fotbal la finalul sezonului 1948-1949.

Referințe 
 Bulgaria - Lista clasamentelor finale (RSSSF)
 bulgarian-football.com

Sezoane A PFG